Keramídhi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Keramídi, ort, Thessalien, Nomós Magnisías, 
 Palaió Keramídi, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Pierías, 

Robotskapade Greklandförgreningar